Оркачи — село в Хунзахском районе республики Дагестан.

Образует сельское поселение село Оркачи как единственный населённый пункт в его составе.

География 
Село расположено на Хунзахском плато, на правом берегу реки Изитляр.

Население

Примечания 

Населённые пункты Хунзахского района
Муниципальные образования Хунзахского района
Сельские поселения Дагестана